Николе́тт Кре́биц (, род. 2 сентября 1972 года, Западный Берлин) — немецкая актриса кино и телевидения, музыкант, режиссёр, сценарист.

Биография 
Николетт Кребиц родилась 2 сентября 1972 года в Западном Берлине. Ещё учась в школе, она участвовала в разных телепрограммах. Дебют в кино состоялся в одиннадцать лет. Занималась в балетной школе. Окончила актёрскую школу Fritz-Kirchhoff в Берлине. Сейчас живёт в Берлине.

Фильмография

Актёрские работы

Другие работы 
 1997 год — Бандитки (композитор)
 2001 год — Jeans (режиссёр, сценарист, продюсер)
 2001 год — 99euro-films (режиссёр, сценарист, оператор)
 2001 год — Mon Chérie (режиссёр, сценарист, оператор)
 2007 год — Сердце – это тёмный лес (режиссёр, сценарист)
 2009 год — Германия 09 (режиссёр, сценарист)
 2022 год — Быстрый словарик любви (режиссёр, сценарист)

Награды и премии 
 1994 — премия Международного фестиваля в Валенсии в номинации «лучшая молодая актриса»
 1994 — Grimme-Preis
 1995 — Grimme-Preis
 1995 — Золотая камера в номинации «лучшая молодая актриса»
 1995 — Telestar за роль в фильме :de:Ausgerechnet Zoé 1995 — Telestar за роль в фильме Unschuldsengel 1998 — Bavarian Film Award за музыку к фильму Бандитки
 2003 — премия Немецкой академии театрального искусства на фестивале телевизионных фильмов в Баден-Бадене «за выдающуюся производительность» в фильме So schnell Du kannst 2004 — Золотая камера в номинации «лучшая актриса» за роль в фильме So schnell Du kannst 2008 — премия немецких кинокритиков за режиссёрскую работу в фильме Сердце — это тёмный лес

 Факты 
 Николетт Кребиц изображена на обложке альбома Get Ready британской рок-группы New Order, вышедшего в 2001 году,
 Немецкая группа Fettes Brot посвятила Николетт песню Nicolette Krebitz wartet''.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Nicolette Krebitz, tvguide.com 

Актрисы озвучивания Германии